The Modern Prodigal – film del 1910 diretto da David W. Griffith
 The Modern Prodigal – film del 1913 diretto da Van Dyke Brooke